Това е таблица на първите 32 играча в Световната ранглиста по снукър за сезон 2007/2008. Точките, спрямо които е направено подреждането в ранглистатата, са сума от спечелените от играчите точки през сезоните 2005/2006 и 2006/2007.

Световна ранглиста по снукър